Lower Lough Erne, een meer in de rivier Erne in de Noord-Ierse county Fermanagh
 Upper Lough Erne, een meer in de rivier Erne in de Noord-Ierse county Fermanagh